Сандуляк Іван
 Сандуляк Леонтій Іванович
 Сандуляк Микола Мілітович
 Сандуляк Юрій